Би́ссетт () — фамилия. Известные носители:
 Биссетт, Джордж (1897—1946) — шотландский футболист.
 Биссетт, Дэвид (род. 1979) — канадский бобслеист.

Псевдоним 
 Джози Биссетт (род. 1970) — американская актриса.

См. также 
 Биссет